Il doppio del torneo di tennis Richmond WCT 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Brian Gottfried e John McEnroe che hanno battuto in finale Ion Țiriac e Guillermo Vilas 6–4, 6–3.

Teste di serie 

 Frew McMillan /  Fred McNair (semifinali)
 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (semifinali)

 Brian Gottfried /  John McEnroe (campioni)
 Ion Țiriac /  Guillermo Vilas (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Richmond WCT 1979